Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Porsche Tennis Grand Prix 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 20. April 2014 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Stuttgart